Marion Bartoli foi a defensora do título, mas, ela se retirou do tênis profissional em Agosto de 2013. E as duas principais cabeças de chave perderam na terceira rodada Serena Williams e Li Na.

Petra Kvitová na final, ganhou seu segundo título em Wimbledon. Ela derrotou Eugenie Bouchard em uma vitória de somente 55 minutos. Marcando a quinta final mais curta das finais de Wimbledon.

Cabeças de Chave 

 Serena Williams (Terceira Rodada)
 Li Na (Terceira Rodada)
 Simona Halep (Semifinais)
 Agnieszka Radwańska (Quarta Rodada)
 Maria Sharapova (Quarta Rodada)
 '''Petra Kvitová (Campeã)
 Jelena Janković (Primeira Rodada)
 Victoria Azarenka (Segunda Rodada)
 Angelique Kerber (Quartas-de-finais)
 Dominika Cibulková (Terceira Rodada)
 Ana Ivanovic (Terceira Rodada)
 Flavia Pennetta (Segunda Rodada)
 Eugenie Bouchard (Final) Sara Errani (Primeira Rodada)
 Carla Suárez Navarro (Segunda Rodada)
 Caroline Wozniacki (Quarta Rodada)

<ol start="17">
 Samantha Stosur ''(Primeira Rodada)
 Sloane Stephens ''(Primeira Rodada)
 Sabine Lisicki ''(Quartas-de-finais)
 Andrea Petkovic ''(Terceira Rodada
 Roberta Vinci ''(Primeira Rodada)
 Ekaterina Makarova ''(Quartas-de-finais)
 Lucie Šafářová ''(Semifinais)
 Kirsten Flipkens ''(Terceira Rodada)
 Alizé Cornet ''(Quarta Rodada)
 Anastasia Pavlyuchenkova ''(Primeira Rodada)
 Garbiñe Muguruza ''(Primeira Rodada)
 Svetlana Kuznetsova ''(Primeira Rodada)
 Sorana Cîrstea ''(Primeira Rodada)
 Venus Williams ''(Terceira Rodada)
 Klára Koukalová ''(Segunda Rodada)
 Elena Vesnina ''(Segunda Rodada)

Draw

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seçaõ 8

Ligações externas
Site oficial

S
Torneio de Wimbledon - Simples feminino